Kreuzjoch kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Kreuzjoch (berg i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, lat 47,25, long 11,98), 
 Kreuzjochspitze, bergstopp, Tyrolen, Politischer Bezirk Imst, 
 Kreuzjoch (bergstopp i Österrike, Vorarlberg, Politischer Bezirk Bludenz, lat 47,06, long 9,97), 
 Kreuzjoch (bergstopp i Österrike, Tyrolen, Politischer Bezirk Schwaz, lat 47,32, long 11,77), 

Robotskapade Österrikeförgreningar